Livade est un toponyme qui peut désigner :
Livade, une localité de Croatie située dans la municipalité d'Oprtalj, comitat d'Istrie ;
Livade, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;
Livađe, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;
Livađe/Livagjë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Voir aussi 
Livada